Джеймс Ри́пли О́сгуд Ро́берт «Оз» Пе́ркинс II (; род. 2 февраля 1974) — американский кинорежиссёр, сценарист и актёр. Старший сын актёра Энтони Перкинса и актрисы-фотографа Берри Беренсон. Старший брат музыканта , внук американского театрального актёра Осгуда Перкинса, племянник американской актрисы и фотомодели Марисы Беренсон, правнук модельера Эльзы Скиапарелли (внучатой племянницы итальянского астронома Джованни Скиапарелли).

Карьера 
Дебютировал в кино в 1983 году в фильме «Психо 2» — сиквеле знаменитого фильма Альфреда Хичкока «Психо» — в эпизодической роли двенадцатилетнего Нормана Бейтса (роль взрослого Нормана, как и в первом «Психо», исполнил отец Оза Энтони Перкинс). Снялся в фильмах «Шесть степеней отчуждения» (1993), «Блондинка в законе», «Недетское кино» (оба — 2001), «Секретарша» (2002), «» («Кухня»; 2007) «Звёздный путь» (2009) и др., телесериалах «Шпионка» (2005), «» (2006), «» (2008).

Является сценаристом и режиссёром фильмов ужасов «Февраль» (2015), «Я прелесть, живущая в доме» (2016) и «Гретель и Гензель» (2020).

Фильмография

Кино

Телевидение

Личная жизнь 
Был женат на Сидни Перкинс с 1999 года по июль 2016 года. У них двое детей: сын Джеймс Рипли Осгуд Роберт Перкинс III (род. 2004) и дочь Беатрикс Перкинс (род. 2008).

Примечания 

Киноактёры США